Большая мечеть в Алжире
 Большая мечеть в Бамако
 Большая мечеть в Кувейте
 Большая мечеть Суса